De Allsvenskan 1994 was het 70ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 4 april en eindigde op 23 oktober 1994. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 540 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,97 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van trainer-coach Roger Gustafsson won IFK Göteborg de vijftiende landstitel uit de clubgeschiedenis. Het was de tweede titel op rij voor de club uit Göteborg.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Västra Frölunda IF en Hammarby IF handhaven zich in de hoogste divisie.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met twaalf of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1993/94
Svenska Cupen 1994/95
Zweeds voetbalelftal in 1994

1994
Allsvenskan